Яворов () е град в Лвовска област, Украйна.

Разположен е на около 50 км западно от Лвов. Намира се в часова зона UTC+2. Населението му е от 12905 жители (1 януари 2001). Недалеч е водолечебният курорт Шкло със серни води.

За първи път писмено е споменат през 1436 г., а получава феодално градско т.нар. магдебургско право през 1569 г. В селището Петър Велики се сгодява с бъдещата руска императрица Екатерина I. Получава статут на свободен град през 1772 г. Става център на уезд през 19 век.

Външни препратки 
 на Яворовски градски съвет – официален сайт

Градове в Лвовска област